Алп Сологой (кирг. Алп Сологой - богатырь-левша, хак. Чизе Хан-Солоғой - Царь, метко стреляющий с левой руки) — второй великий  каган Кыргызского каганата , уничтоживший уйгурский каганат.

Биография 
Алп Солагай был преемником первого кыргызского кагана Ажо. Разгромил Уйгурский каганат и совершил поход на его столицу город Ордобалык. В 843 году преследуя старейшину уйгуров Пан Тегина, захватил города Аньси и Бишбалык, а также подчинил племена Восточного Туркестана, затем завоевал Западную Маньчжурию, территории Джунгарии и Забайкалье. Установил дружеские взаимоотношения с Китайской империей Тан, Арабским халифатом, Карлукским каганатом и Тибетом, а также успешно вёл с этими странами торговлю. Предшественник третьего кыргызского кагана Цзунин Хюнву Ченмин хана.

Примечания 

История Киргизии
Персоналии:Киргизия